Primăvara poate fi

 Primăvară, unul dintre cele patru anotimpuri
 Primăvara, lanț de supermarketuri din România
 Coborîse primăvara, al doilea material discografic al formației românești de muzică rock Sfinx 
 Primăvara de la Praga, a fost o perioadă de libertate politică în Cehoslovacia
 Primăvara. Simfonic, album al interpretului român Tudor Gheorghe
 Primăvara (roman), roman de Oskar Luts
Primăvara (film din 1947), film sovietic
Primăvara (film din 1969), film eston bazat pe romanul lui Luts